504 steht für:
 504 (Jahr)
 504 v. Chr. (Jahr)
 „Gateway Time-out“ (HTTP-Statuscode), siehe HTTP-Statuscode #5xx – Server-Fehler
 MAZ-504, sowjetische Sattelzugmaschine
 Peugeot 504, französischer Pkw
 Avro 504, britisches Flugzeug

Siehe auch: